Stigtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stigtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Stigtjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (9,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn